Parz heißen folgende geographischen Objekte:
 ein alter oberdeutscher Flurname, siehe Parz (Toponym)

 Parz (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Parz bei Gattern, Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Parz (Gemeinden Grieskirchen, Schlüßlberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Grieskirchen, Ortschaft von Schlüßlberg, Oberösterreich
 Parz (Gemeinde Lambrechten), Ortschaft von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Parz (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Parz (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Parz (Gemeinde Rottenbach), Ortschaft von Rottenbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Parz (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft von St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Parz (Gemeinde Schildorn), Ortschaft von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Parz am Öhlstampf, Ortschaft von Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Parz (Gemeinde Thannhausen), Ortschaft von Thannhausen, Steiermark

sowie:
 Herrschaft Parz, in Österreich ob der Enns
 Schloss Parz, in Grieskirchen, Oberösterreich
 Wasserschloss Parz, in Grieskirchen, Oberösterreich
 Burg Parz (bei Schwechat), abgekommene Veste/Schloss, Ortslage Grillenpartz, bei Schwechat, Niederösterreich
 Parz (Trautmannsdorf), Ortswüstung und Burg bei Trautmannsdorf an der Leitha, Niederösterreich; archäologisches Denkmal

Siehe auch:
 Parze
 Parts